Fairlawn bezeichnet

mehrere Orte in den Vereinigten Staaten:

 Fairlawn (Florida), Ort im Broward County, Florida
 Fairlawn (Ohio), Ort im Summit County, Ohio
 Fairlawn (Pennsylvania), Ort im Lycoming County, Pennsylvania
 Fairlawn (Rhode Island), Ort im Providence County, Rhode Island
 Fairlawn (Virginia), Census-designated place im Pulaski County, Virginia
 Fairlawn Acres (Georgia), Ort im Cartoosa County, Georgia
 Fairlawn Estates (Virginia), gehört zu Norfolk City (kreisfrei), Virginia

im NRHP eingetragene Objekte:
 Fairlawn (Kentucky), NRHP-Nr. 76000870
 Fairlawn (Massachusetts), NRHP-Nr. 80000594